Saba kan hentyde til:

 Saba – et rige, der kendes fra Bibelen
 Saba (Caribien) – en ø i de Nederlandske Antiller